Aubaine est une commune française du département de la Côte-d'Or ;
 Le droit d'aubaine est un droit en vertu duquel le souverain recueillait la succession de tout étranger (au-bain, alibi natus) qui venait à mourir dans ses états sans avoir été naturalisé. Ce droit ancien, qui a régné sur presque toute l'Europe, a été aboli en France en 1790 par l'Assemblée nationale.